Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено между 79 и 83.

 82 день в году — 23 марта (в високосный год — 22 марта).

В математике 
 82 — является чётным составным двухзначным числом.
 Сумма цифр этого числа — 10
 Произведение цифр этого числа — 16
 Квадрат этого числа — 6724
 Куб числа 82 — 551 368
 82 — шестое магическое число.
 82 - количество гексагексов.

В науке 
 Атомный номер свинца

В истории 
 82 год.
 82 год до н. э.
 1982 год.
 В отряде кубинских революционеров во главе с Фиделем Кастро, приплывшим на Кубу на яхте «Гранма», было 82 человека.

В других областях 
 ASCII-код символа «R»
 82 — Код ГИБДД-ГАИ Камчатского края.
 трамвай МТВ-82
 троллейбус МТБ-82
 пистолет ТП-82

Примечания